HMS Arcturus kan syfta på:

 – 1:a klass torpedbåt i svenska flottan sjösatt år 1909
 – torpedbåt i svenska flottan sjösatt år 1956
 – skolfartyg i svenska flottan sjösatt år 2008

Se även
Arcturus